Szaki ist  
 Nekrassowo (Kaliningrad, Gurjewsk) = Liska-Schaaken, Ostpreußen
 Kirchspiel Szaki, Superintendentur Augustów, Russisch-Polen